Hans Luft ist der Name folgender Personen:

* Hans Luft (1495–1584), deutscher Buchdrucker, siehe Hans Lufft 
 Hans Luft, Pseudonym von Hermann Pongs (1889–1979), deutscher Literaturwissenschaftler
 Hans Luft (Wirtschaftswissenschaftler) (1936–2006), deutscher Wirtschafts- und Agrarwissenschaftler